Die Malaysia Open 2016 im Badminton fanden vom 5. bis zum 10. April 2016 in Shah Alam statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Chen Long (Finale)
  Lee Chong Wei (Champion)
  Kento Momota (2. Runde)
  Lin Dan (Viertelfinale)
  Jan Ø. Jørgensen (Halbfinale)
  Viktor Axelsen (Viertelfinale)
  Chou Tien-chen (1. Runde)
  Tian Houwei (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 

  Carolina Marín (Viertelfinale)
  Li Xuerui (2. Runde)
  Saina Nehwal (Halbfinale)
  Ratchanok Intanon (Champion)
  Wang Shixian (Viertelfinale)
  Wang Yihan (Halbfinale)
  Sung Ji-hyun (2. Runde)
  Nozomi Okuhara (2. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 

  Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong (Halbfinale)
  Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Viertelfinale)
  Fu Haifeng / Zhang Nan (Viertelfinale)
  Chai Biao / Hong Wei (Finale)
  Kim Gi-jung / Kim Sa-rang (Champion)
  Hiroyuki Endō / Kenichi Hayakawa (Viertelfinale)
  Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol (Viertelfinale)
  Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (Halbfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 

  Luo Ying / Luo Yu (1. Runde)
  Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii (Halbfinale)
  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Viertelfinale)
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl (1. Runde)
  Tang Yuanting / Yu Yang (Champion)
  Tian Qing / Zhao Yunlei (Viertelfinale)
  Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan (Finale)
  Chang Ye-na / Lee So-hee (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 

  Zhang Nan / Zhao Yunlei (Halbfinale)
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Champion)
  Liu Cheng / Bao Yixin (2. Runde)
  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (Viertelfinale)
  Xu Chen / Ma Jin (2. Runde)
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (Halbfinale)
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Viertelfinale)
  Praveen Jordan / Debby Susanto (2. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
tournamentsoftware.com

2016
Badminton 2016
Badmintonwettbewerb in Shah Alam